Wahrheit oder Pflicht steht für:

 Wahrheit oder Pflicht, Partyspiel
 Wahrheit oder Pflicht (Roman), Roman von Regina Nössler (1998)
 Wahrheit oder Pflicht (Album), Musikalbum von Oomph! (2004)
 Wahrheit oder Pflicht (2005), deutscher Film von Arne Nolting und Jan Martin Scharf (2005)
 Wahrheit oder Pflicht (2018), US-amerikanischer Film von Jeff Wadlow (2018)

Siehe auch:
 Truth or Dare